Treblinka – wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Treblinka I – niemiecki obóz pracy w pobliżu stacji Treblinka
 Treblinka II – niemiecki obóz zagłady koło wsi Wólka Okrąglik, w pobliżu stacji Treblinka
 Treblinka (stacja kolejowa) – nieistniejąca stacja kolejowa w pobliżu niemieckiego obozu zagłady w Treblince
 Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944) – muzeum zorganizowane na terenie obozów Treblinka I i Treblinka II
 Treblinka – poprzednia nazwa fińskiego heavymetalowego zespołu muzycznego Tiamat